Hash to:
 wynik działania funkcji skrótu, pojęcie używane w kryptografii, identyfikator plików w sieciach P2P
 znak # o szerokim zastosowaniu
 potoczna nazwa haszyszu